Mauritia steht für
 Mauritia (Mikrokontinent), Mikrokontinent im indischen Ozean
 (745) Mauritia, Asteroid des Hauptgürtels
 Mauritia (Tiergattung), Schneckengattung der Familie der Kaurischnecken (Cypraeidae)
 Mauritia (Pflanzengattung), Pflanzengattung aus der Familie der Palmengewächse (Arecaceae)

Mauritia ist der Name von
 Mauritia Eleonora von Portugal (1609–1674), Prinzessin